South Ferry puede referirse a:
South Ferry, Manhattan, lugar del embarcadero del Ferry de Staten Island, en Manhattan.
South Ferry, Brooklyn, antiguo lugar del embarcadero en la Avenida. Atlantic, Brooklyn, del ferry que conectaba Manhattan con Brooklyn.
South Ferry (ferry), el antiguo ferry entre estos dos puntos.
South Ferry (estación elevada de la IRT), la antigua estación elevada en South Ferry, Manhattan.
Calle Whitehall–South Ferry, estación de la línea Broadway, metro de Nueva York.
South Ferry–Calle Whitehall, estación de la línea de la Séptima Avenida-Broadway, metro de Nueva York.
South Ferry loops (Metro de Nueva York) bucles del Metro de Nueva York.